|-
| 26401 Соботіште (Sobotiste)||1999 WX||19 листопада 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (26402) 1999 WB5||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26403) 1999 WF18||||30 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26404) 1999 XF1||||2 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26405) 1999 XS15||||5 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26406) 1999 XZ21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26407) 1999 XT24||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26408) 1999 XO33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26409) 1999 XV33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26410) 1999 XZ34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26411 Jocorbferg||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26412 Charlesyu||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26413) 1999 XB62||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26414 Amychyao||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26415) 1999 XK83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26416) 1999 XM84||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26417 Michaelgord||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26418) 1999 XP94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26419) 1999 XR95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26420) 1999 XL103||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26421) 1999 XP113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26422 Marekbuchman||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26423) 1999 XN140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26424 Jacquelihung||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26425 Linchichieh||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26426 Koechl||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26427) 1999 XG165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26428) 1999 XR169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26429 Andiwagner||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26430 Thomwilkason||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26431) 1999 XT193||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26432) 1999 XZ202||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26433 Michaelyurko||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26434) 1999 XQ216||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26435) 1999 XS241||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26436) 1999 YV4||||28 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (26437) 1999 YD8||||27 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26438) 1999 YE13||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26439) 2000 AZ1||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26440) 2000 AA4||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26441 Nanayakkara||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26442 Matfernandez||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26443) 2000 AT50||||5 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (26444) 2000 AB58||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26445) 2000 AY61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26446) 2000 AE64||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26447 Akrishnan||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26448 Tongjili||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26449) 2000 AJ85||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26450 Tanyapetach||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26451 Khweis||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26452) 2000 AU87||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26453) 2000 AH89||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26454) 2000 AQ89||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26455 Priyamshah||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26456) 2000 AY101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26457 Naomishah||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26458 Choihyuna||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26459 Shinsubin||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26460) 2000 AZ120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26461) 2000 AW124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26462 Albertcui||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26463) 2000 AW137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26464) 2000 AA138||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26465) 2000 AF140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26466 Zarrin||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26467 Jamespopper||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26468 Ianchan||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26469) 2000 AE147||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26470) 2000 AT150||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26471) 2000 AS152||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26472) 2000 AC162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26473) 2000 AD171||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26474 Davidsimon||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26475 Krisztisugar||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26476) 2000 AK185||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26477) 2000 AF197||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26478 Cristianrosu||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26479) 2000 AE198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26480) 2000 AG198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26481) 2000 AS200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26482) 2000 AM203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26483) 2000 AX204||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26484) 2000 AZ215||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26485) 2000 AD231||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26486) 2000 AQ231||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26487) 2000 AV236||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26488 Beiser||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26489) 2000 AS242||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26490) 2000 AN245||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26491) 2000 BT3||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26492) 2000 BA13||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26493 Paulsucala||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26494) 2000 BR22||||26 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 26495 Eichorn||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26496) 2000 CE1||||4 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (26497) 2000 CS1||||3 лютого 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Джузеппе Форті
|-
| 26498 Дінотіна (Dinotina)||||4 лютого 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (26499) 2000 CX1||||4 лютого 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| 26500 Тосіохіно (Toshiohino)||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

26400